Roberto, Arquiduque da Áustria-Este (nome completo em alemão Robert Karl Ludwig Maximilian Michael Maria Anton Franz Ferdinand Joseph Otto Hubert Georg Pius Johannes Marcus d'Aviano von Habsburg-Este), Príncipe Imperial da Áustria, Príncipe Real da Hungria, da Boêmia e da Croácia (Schönbrunn, 8 de Fevereiro de 1915 - Basileia, 7 de Fevereiro de 1996), era o segundo filho do imperador Carlos I da Áustria (Carlos IV, rei da Hungria) e de Zita de Bourbon-Parma. Após a dissolução do Império Austro-Húngaro nenhum destes títulos foi reconhecido, quer na Áustria, quer na Hungria, onde passou a ser conhecido como Roberto Habsburgo ou Roberto Habsburgo-Lorena (o seu nome legal).

Arquiduque da Áustria-Este 

Em 16 de abril de 1917, com dois anos de idade, Roberto recebeu o título de Arquiduque da Áustria-Este do seu pai, o imperador, sucedendo nesse título ao seu familiar, o arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Hungria (1863-1914), que detinha os títulos de Áustria-Este desde 1875.

Através de sua mãe Zita (trineta de Teresa de Modena (1773-1832), filha de Maria Beatriz d'Este e do arquiduque Fernando Carlos de Áustria-Este), Roberto descendia de Hércules III de Módena e, por isso, o sangue da família Este que reinara em no Ducado de Módena e Reggio corria ainda em suas veias. Mais tarde, o arquiduque Roberto decretou que todos os seus descendentes em linha masculina tinham o direito ao nome de família Áustria-Este, e tomou também o título de Duque de Este, que deve ser utilizado pelo chefe do ramo Áustria-Este (Habsburgo-Este). Com a sua morte em 1996, sucedeu-lhe como chefe do ramo o seu filho mais velho, Lourenço da Áustria-Este, príncipe da Bélgica após o seu casamento.

Genealogia 
Em 28 de dezembro de 1953, o arquiduque Roberto casou com a princesa Margarida de Saboia-Aosta (nascida a 7 de abril de 1930), filha mais velha de Amadeu II de Saboia-Aosta.

O casal teve cinco filhos, todos utilizando o título de Áustria-Este:
 Maria Beatriz (Maria Beatrice) (n. 11 de dezembro de 1954), casada com o conde Riprand de Arco-Zinneberg, bisneto de Luís III, último rei da Baviera. Com geração (seis filhas e um filho ilegítimo);
 Lourenço (Lorenz) (n. 16 de dezembro de 1955), creado príncipe da Bélgica em 10 de Novembro de 1995. Casou em 22 de setembro de 1984 em Bruxelas, com a princesa Astrid da Bélgica (n. 1962) única filha do rei Alberto II, de quem tem cinco filhos:
 Amadeu (Amedeo) príncipe da Bélgica, arquiduque da Áustria-Este (n. 1986);
 Maria Laura, princesa da Bélgica, arquiduquesa da Áustria-Este (n. 1988);
 Joaquim (Joachim), príncipe da Bélgica, arquiduque da Áustria-Este (n. 1991);
 Luisa Maria (Louise Marie), princesa da Bélgica, arquiduquesa da Áustria-Este (n. 1995);
 Letícia Maria (Laetitia Marie), princesa da Bélgica, arquiduquesa da Áustria-Este (n. 2003);
 Gerardo (Gerhard) (n. 30 de outubro de 1957);
Antonio Carlo Luigi da Austria (n.1976)
 Martim (Martin) (n. 21 de dezembro de 1959). Casou com a princesa Catarina (Katharina) de Isenburg-Birstein de quem tem dois filhos e uma filha:
 Bartolomeu (Bartholomaeus) da Áustria (n. 2006);
 Emanuel (Emmanuel) da Áustria (n. 2008);
 Helena da Áustria (n. 2009);
 Luigi da Áustria (2011– )
 Isabel (Isabella) (n. 2 março de 1963). Casou com o conde André (Andrea) Czarnocki-Lucheschi de quem tem três filhos e uma filha.

Ascendência 
</center>

Ver também 
 Lista dos Duques de Ferrara e de Módena
 Casa da Áustria-Este

Ligações externas 
 

Arquiduques da Áustria
Casa da Áustria-Este
Príncipes católicos romanos